Dwayne William Stonehammer (* 13. November 1995 in Modesto, Kalifornien, USA) ist ein amerikanischer Schauspieler und Sänger. Er wurde durch den Film „Never“ bekannt, der 2012 nur in den Vereinigten Staaten erschien.

Leben 
Dwayne wurde 1995 in Modesto als Sohn von Barbara und Marc Alexander Stonehammer geboren. Er kam als Jüngster von drei Kindern zur Welt. Seine älteren Geschwister heißen Eleanor und Chris. Im Alter von zehn Jahren nahm er an seiner Schule an einer Theater AG teil und entdeckte seine Liebe zur Schauspielerei und zur Musik. 2011 ging er schließlich zu seinem ersten Filmcasting, nachdem er von seinem älteren Bruder Chris dazu überredet wurde. So ergatterte er seine erste Hauptrolle im Film „Never“.

Außerdem hatte er noch ein paar Gastrollen in Serien wie z. B. „Zoey 101“.

Sänger
Filmschauspieler
US-Amerikaner
Geboren 1995
Mann